

Лонг-Лейк — місто, штат Міннесота
 Лонг-Лейк — місто, штат Нью-Йорк
 Лонг-Лейк — місто, штат Південна Дакота
 Лонг-Лейк — місто в окрузі Флоренс, штат Вісконсин
 Лонг-Лейк — місто в окрузі Вошберн, штат Вісконсин
 Лонг-Лейк — переписна місцевість, штат Іллінойс
 Лонг-Лейк — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Лонг-Лейк — переписна місцевість, штат Вісконсин